Die RFS 101 Astrachan beziehungsweise RFS 012 Astrachan (Projekt 21630) ist das Typschiff der Bujan-Klasse der Russischen Marine. Sie wurde bei dem St. Petersburger Schiffsbaubetrieb „Almas“ (, Transkription OAO Sudostroitelnaja firma „Almas“) gebaut, im Januar 2006 in Dienst gestellt und der Kaspischen Flottille zugeteilt. Die Astrachan ist ein modernes Kanonenboot mit Stealth-Technologie für den Küsten- und Binnengewässerschutz.

Weblinks 
 21630 Die Buyan-Klasse auf warfare.ru (englisch)
  (englisch)
 Bilder auf blacksnacks13.spaces.live.com

Bujan-Klasse